Кобет

Топоним
 Кобет — село в Дзауском районе Южной Осетии.

Фамилия
 Кобет, Карел Габриель (1813—1890) — нидерландский филолог.

См. также